Modern Times (englisch für Neuzeit) steht für:

 Modern Times (Fernsehserie), ein Wissenschaftsmagazin des ORF
 Modern Times (Band), ein luxemburgisches Pop-Duo
 Modern Times (Album), ein Studioalbum von Bob Dylan 
 Modern Times (Latin-Quarter-Album), Album und Single der Musikgruppe Latin Quarter
 Modern Times, den Originaltitel des Spielfilmes Moderne Zeiten von Charlie Chaplin
 Modern Times, ein Buch des britischen Journalisten und Historikers Paul Johnson (Historiker)

Siehe auch:
 Moderntimes Kammerorchester für Alte und Neue Musik, ein österreichisches Kammerorchester